Пичкиря́ево — топоним:

 Пичкиряево — село в России, Рязанская область, Сасовский район.
 Пичкиряево — железнодорожная станция в Рязанской области.